Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Kazachstan. IJsland heeft geen ambassade in Kazachstan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Kazachstan
IJslandse